Alto Alegre, comune brasiliano dello Stato di Rio Grande do Sul
 Alto Alegre, comune brasiliano dello Stato di Roraima
 Alto Alegre, comune brasiliano dello Stato di San Paolo
 Alto Alegre, comune argentino della provincia di Córdoba (dipartimento di Unión)